Сан-Лоренцо-Маджоре:

 Сан-Лоренцо-Маджоре — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания.
 Сан-Лоренцо-Маджоре — церковь и монастырь в Неаполе, Италия.